Schurian ist

 der deutsche Name eines Dorfs in der Gemeinde Sečanj in der Provinz Vojvodina in Serbien, siehe Šurjan

Schurian ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Schurian (* 1957), österreichische Journalistin und Moderatorin
 Christiane Schurian-Bremecker (* 1960), deutsche Kultur- und Sozialwissenschaftlerin